Jeholornis, anciennement Shenzhouraptor, est un genre éteint de dinosaures à plumes (Avialae) du biote de Jehol, daté du Crétacé inférieur (Aptien inférieur). Il a été trouvé en Chine, dans les formations géologiques d'Yixian et de Jiufotang dans la province de Hebei.

Spécimens 
Il existe deux spécimens :
 IVPP V13350 ;
 IVPP V13353.

Description 
Jeholornis mesure  de long. Il disposait d'une queue comme celle des Dromaeosauridae de plus de vingt os coccygiens. Comme les Troodontidae et ces derniers, il possède un second doigt très développé. En outre les plumes de la queue ressemblent plus à celle des Dromaeosauridae qu'à celle des Avialae. Le synsacrum, constitué de six vertèbres, semble être un stade intermédiaire entre les Dromaeosauridae et Archeopteryx et les oiseaux plus modernes. La structure squelettique est plus adaptée au vol que celle de Archéoptéryx et rappelle davantage Confuciusornis. L'oiseau possède d'ailleurs de larges et robustes ailes. Jeholornis possédait des dents dégénérées mais des maxillaires puissantes.

Environnement 

On sait que cet animal était essentiellement granivore puisque l'on a trouvé son dernier repas à l'intérieur de son estomac. Comme ces graines sont bien conservées, on peut supposer que Jeholornis disposait d'un jabot.

Taxonomie 
Le fossile de Jeholornis a été découvert par un paysan. Son premier nom, Shenzhouraptor sinensis, signifie : "le pillard chinois de Shenzhou". Le second nom, Jeholornis prima, qui prévaut aujourd'hui, signifie : "premier oiseau de Jehol".

Classification 
Une analyse phylogénétique conduite par X. Wang  en 2016 donne le cladogramme suivant pour le clade des  Avialae avec la position de Jeholornis en groupe frère de Rahonavis :

Annexes

Articles connexes 
 Voir Liste des dinosaures

Liens externes

Références taxinomiques

Notes et références 
  Ji, Q.; Ji, S.; You, H.; Zhang, J.; Yuan, C.; Ji, X.; Li, J. & Li, Y (2002): [Discovery of an avialae bird - Shenzhouraptor sinensis gen. et sp. nov - from China]. Geol. Bull. Chin. 21(7): 363-369 + 2 plates  
  Zhou & F. C. Zhang (2002): A long-tailed, seed-eating bird from the Early Cretaceous of China. Nature 418: 405-409.  (HTML abstract) Supplementary information
  Zhou & F. C. Zhang (2003): Jeholornis compared to Archaeopteryx, with a new understanding of the earliest avian evolution. Naturwissenschaften 90(5): 220-225.  (HTML abstract) PDF consultable en ligne
  Zhou & F. C. Zhang (2006):  Mesozoic birds of China - A synoptic review. Vertebrata Palasiatica 44(1): 74-98. Texte complet

†
Genre d'oiseaux préhistoriques (nom scientifique)
Dinosaure du biote de Jehol
Taxon fossile décrit en 2002